Квартал 16 () — название квартала (административной единицы третьего уровня) в некоторых вьетнамских городах.

Город Хошимин:
 Квартал 16 — в Районе 4.
 Квартал 16 — в Районе 8.
 Квартал 16 — в Районе 11.